Горбаченки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбаченки — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Горбаченки — деревня в Никольском районе Вологодской области.